Paige  är ett engelskt namn, som kan vara både ett efternamn och fett örnamn för kvinnor. Det kan även förekomma som del i geografiska namn. Det kan avse:

Personer med efternamnet Paige
 Chantelle Paige (född 1988), amerikansk singer/songwriter och skådespelare
 Elaine Paige (född 1948), brittisk skådespelare och sångerska
 Janis Paige (född 1922), amerikansk skådespelare
 Jennifer Paige(född 1973), amerikansk singer/songwriter
 Satchel Paige (1906–1982), amerikansk basebollspelare
 Yasmin Paige (född 1991), engelsk skådespelare

Kvinnor med förnamnet Paige
 Paige O'Hara
 Paige McPherson
 Paige Turco
 Paige VanZant

Fiktiva personer
 Paige Matthews

Geografi
 Mount Paige

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor
Kvinnonamn
Engelska förnamn
Förnamnsförgreningssidor